Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 435 dans le monde.
 RS-435 au Brésil
 Route 435 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route 435 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 Interstate 435 aux États-Unis
 Route régionale 435 en Finlande
 Route nationale 435 en France
 Route régionale 435 en Slovénie